Diego de Esquivel puede referirse a las siguientes personas:
 Diego de Esquivel y Navia (¿1672?-¿1730?), noble criollo peruano.
 Diego de Esquivel y Jaraba (1638-1708), noble criollo peruano.